Eisfabrik peut désigner : 

 Eisfabrik, fabrique de glace située à Berlin, dans le quartier de Berlin-Mitte sur la Köpenicker Straße ; 
 Eisfabrik, groupe d'electro et futurepop allemand.